Amerikai Egyesült Államok
Chenoa (Illinois)
Chenoa Township (McLean megye, Illinois)
egyéb
Chenoa (énekesnő)